La Serie A 1928/29 fue la 32.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Young Boys Bern ganó el campeonato.

Referencias 
 RSSSF

1929
Fútbol en 1928
Fútbol en 1929
Suiza en 1928
Suiza en 1929